Nápoles o Napoli puede referirse a:

 Nápoles, ciudad italiana;
 SSC Napoli, club de fútbol;
 el área metropolitana de Nápoles; 
 la provincia de Nápoles;
 la Ciudad metropolitana de Nápoles;
 el ducado de Nápoles, antigua provincia bizantina;
 el reino de Nápoles, antiguo estado existente entre los siglos XIII y XIX;
 la colonia Nápoles de la ciudad de México;
 Napoli (Nueva York), localidad de los Estados Unidos;

 Nápoles (estación de Metrobús), en México, D. F.;
 el aeropuerto de Nápoles-Capodichino, que da servicio a la ciudad del mismo nombre;
 la hacienda Nápoles, en Colombia.